Termin  ima više značenja.

 Indol-3-glicerol-fosfatna lijaza, enzim
 Čigli vojna baza, IATA kod aerodroma